Y 7 steht für:
 Französischer Revolutionskalender/Y7
 Weltjugendgipfel der G7 (Gruppe der Sieben, ein informeller Zusammenschluss der zu ihrem Gründungszeitpunkt bedeutendsten Industrienationen)
 Xian Y-7: eine ab 1987 entwickelte chinesische Variante des sowjetischen Kurzstrecken-Transportflugzeuges Antonow An-24